Luigi Amicone – scrittore e giornalista italiano
 Phil Amicone – politico statunitense